Відродження у широкому значенні — самостійний або керований процес відновлення певного природного або суспільного явища.

До прикладу, відродження традицій вишивки або відродження природи після зими.

 Відродження (або Ренесанс)  — культурно-філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності
 Ренесанс — стиль в архітектурі

Географічні об'єкти

Острів 

 Відродження — колишній острів в південно-західній частині Аральського моря

Села 

 Відродження — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Відродження — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Відродження — Донецька область, Бахмутський район
 Відродження — Донецька область, Шахтарський район
 Відродження — Львівська область, Львівський район

Селища 

 Відродження — Житомирська область, Житомирський район
 Відродження — Запорізька область, Мелітопольський район

 Відродження — колишнє село, підпорядковувалося Вишнівській сільській раді Балаклійського району Харківської області.

Організації 

 «Відродження» — сучасна політична партія України
 «Відродження» — сучасна політична партія Франції, до перейменування відома як «Вперед, республіко!»
 «Відродження» — сучасна політична партія Болгарії  
 «Відродження» — українське культурно-освітнє націоналістичне товариство в Буенос-Айресі (Аргентина)
 «Відродження» — засноване у Галичині на початку 20 століття українське товариство, метою якого була боротьба проти вживання алкоголю й нікотину
 «Відродження» — шахта в у селі Межиріччя Сокальського району Львівської області, що входить до ВО ДКХ «Львіввугілля»
 Медичний центр «Відродження» — регіональний медичний центр, який здійснює лікування алкоголізму та інших форм хімічних та нехімічних залежностей
 «Відродження» — видавництво у м. Дрогобич;
 «Відродження» — міжнародний фонд, що входить до мережі Фундацій Відкритого Суспільства, заснованої Джорджем Соросом
 «Відродження» — всеукраїнська ГО відродження німців.

Книги 
 Відродження — роман-фентезі Стівена Кінга 2014 року.

Див. також 
 Каролінзьке Відродження
 Північне Відродження
 Розстріляне відродження
 Виродження
 Відродження мови
 Майдан Відродження (Кам'янець-Подільський)